Ралли Монте-Карло 2017 года (официально 85ème Rallye Automobile Monte-Carlo) - первый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 19 по 22 января. Это 85-ое Ралли Монте-Карло в истории и 44-ое в рамках чемпионата мира. Победителем стал Себастьен Ожье, для которого эта гонка стала первой в составе команды M-Sport. Эстонец Отт Тянак в пятый раз поднялся на пьедестал почёта.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 21, 36 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году